Baro o Baró puede referirse a:

Baró, localidad del municipio de Camaleño (Cantabria , España).
Baro (Losa), despoblado situado en el municipio de Merindades (Burgos , España).
Baro (Lérida), localidad del municipio de Soriguera, en la provincia de Lérida (España).
Ignacio de Baro y Guzmán, Señor de Candanedo, político español.
Ignacio Martín-Baró, psicólogo español.
Balthazar Baro, poeta, novelista y dramaturgo francés.
Gregorio Baro, científico argentino de la radioquímica.
Amparo Baró, actriz española.
 Alan Baró, jugador de fútbol español.
 Baro, cantante surcoreano.
Baro o barong, prenda nacional de Filipinas.
Baro o varo (coloquialmente), el peso mexicano, el peso cubano o la lempira hondureña.